Česká volejbalová extraliga žen 2006/07.

Tabulka po základní části

O udržení extralize 
(na tři vítězství)

TJ Mittal Ostrava – 3:0 – VK TU Liberec 
18.4. Ostrava – Liberec 3:1 (24,19,-23,12)
21.4. Liberec – Ostrava 0:3 (-21, -21, -21)
25.4. Ostrava – Liberec 3:0 (17,19,18)

Vyřazovací boje

O 5. až 8. Místo 
(na tři vítězství)

TJ Sokol Frýdek-Místek – 3:0 – VK TU Liberec, Frýdek-Místek skončil pátý
Frýdek – Liberec 3:1 (17, -25, 19, 17)
Liberec – Frýdek 1:3 (17, -23, -26, -22)
Frýdek – Liberec 3:0 (19, 13, 18)

TJ Mittal Ostrava – 1:3 – SK UP Olomouc, Olomouc skončila šestá
Ostrava – Olomouc 2:3  (23, 17, -29, -15, -9)
Olomouc – Ostrava 3:2 (-19, -21, 19, 15, 12)
Ostrava – Olomouc 3:2 (-18, 14, -18, 19, 6)
Olomouc – Ostrava 3:2 (18, 21, -19, -15, 7)

Čtvrtfinále 
(na dvě vítězství)

VK KP Brno – 2:0 – VK TU Liberec 
3.3. Brno – Liberec 3:0 (21, 7, 10)
10.3. Liberec – Brno 0:3 (-12, -19, -15) 

SK Slavia Praha – 2:0 – SK UP Olomouc
3.3. Slavia – Olomouc 3:0  (21, 20, 18)
10.3. Olomouc – Slavia 1:3 (-16, -19, 24, -23)

PVK Olymp Praha – 2:0 – TJ Mittal Ostrava 
3.3. Olymp – Ostrava 3:0 (16, 20, 12)
10.3. Ostrava – Olymp 0:3 (-12, -20, -23)

TJ Sokol Frýdek-Místek – 1:2 – PVK Precheza Přerov 
3.3. Frýdek – Přerov 3:1 (21, -26, 21, 27)
10.3. Přerov – Frýdek 3:0 (22, 22, 22)
17.3. Frýdek – Přerov 1:3 (-21, -14, 20, -18)

Semifinále 
(na tři vítězství)

VK KP Brno – 3:0 – PVK Precheza Přerov 
Brno – Přerov 3:0 (20, 17, 20)
Přerov – Brno 0:3 (-21, -17, -16)
Brno – Přerov 3:0 (20, 16, 20)

SK Slavia Praha – 0:3 – PVK Olymp Praha 
Slavia – Olymp 1:3 (-30, 23, -18, -16)
Olymp – Slavia 3:0 (15, 20, 21)
Slavia – Olymp 2:3 (-15, 19, -19, 16, -9)

O 3. místo 
(na dvě vítězství)

SK Slavia Praha – 2:0 – PVK Precheza Přerov 
18.4. Slavia – Přerov 3:0 (16, 21, 23)
21.4. Přerov – Slavia 0:3 (-19, -20, -15)

Finále 
(na tři vítězství)

VK KP Brno – 3:2 – PVK Olymp Praha 
18.4. Brno – Olymp 3:1 (-23, 25, 20, 23)
21.4. Olymp – Brno 2:3 (24, -26, -20, 24, -11).
25.4. Brno – Olymp 2:3 (13, -24, 19, -21, -11)
28.4. Olymp – Brno 3:1 (14, 20, -21, 23)
2.5. Brno – Olymp 3:1 (19, -23, 15, 13)

Konečná tabulka 
Konečná tabulka po vyřazovacích bojích

V příští sezóně se liga rozšiřuje na 10 týmů, proto zůstává Liberec v extralize.

Hráčky mistrovského  VK KP Brna 
mistryně extraligy 2006/07

Hlavní trenér: Miroslav Čada 
trenér: Vladimír Samek

Externí odkazy 
http://www.cvf.cz   (oficiální stránky volejbalového svazu)
http://volejbal.idnes.cz/extraliga-volejbalistek-2006-7-play-off-dvw-/vol_zeny.asp?y=vol_zeny/playoff0607.htm 

 

Česká volejbalová extraliga žen
Volejbal v roce 2006
Volejbal v roce 2007